Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji J&T Banka Prague Open 2016 nastoupí třicet dva hráček. Z kvalifikace postoupilo sedm hráček, z toho čtyři řádně po třech vítězných kolech a další tři jako tzv. šťastné poražené. Obhájkyní titulu byla česká tenistka Karolína Plíšková, kterou v semifinále vyřadila Lucie Šafářová.

V úvodním kole se poprvé na okruhu WTA Tour střetly stabilní deblové spoluhráčky Lucie Hradecká a Andrea Hlaváčková. Dříve již odehrály dvě vzájemná střetnutí na okruhu ITF. V semifinále ve slovinské Rogašce Slatině v roce 2005 vyhrála Hradecká a o pět let později v belgickém Tourhoutu zvítězila Hlaváčková, když soupeřka zápas ve třetí sadě skrečovala. Na pražské události 2016 postoupila Hradecká po dvousetovém průběhu a ve vzájemných duelech se ujala vedení 2–1. Utkání druhého kola proti Lucii Šafářové však po 55 minutách skrečovala pro zablokovaný krk a uvedla: „U returnů, nebo když člověk servíroval, tak byl problém se podívat nahoru. Zkusila jsem s tím bojovat, ale nešlo to.“.

Čtyři nejvýše nasazené hráčky splnily žebříčkové předpoklady favoritek a postoupily do semifinále. Po sérii porážek vyhrála Lucie Šafářová v úvodním kole svůj první zápas v probíhající sezóně. Přes Karolínu Plíškovou postoupila do finále. Oplatila jí tak týden starou prohru ze Stuttgartu a snížila pasivní vzájemnou bilanci na 2–3, když jediné vítězství předtím dosáhla na pražském turnaji 2012. Do druhého semifinále nenastoupila turnajová jednička Světlana Kuzněcovová pro natažení břišního svalstva, s nímž se již potýkala několik dní.

Vítězkou dvouhry se stala nasazená dvojka Lucie Šafářová, jež ve finále zdolala turnajovou čtyřku Samantha Stosurovou z Autsrálie po třísetovém průběhu 3–6, 6–1 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Šafářová si do žebříčku WTA připsala 280 bodů a obdržela prémii 111 389 dolarů.

Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
 Světlana Kuzněcovová ''(semifinále)
 Lucie Šafářová (vítězka)
 Karolína Plíšková (semifinále)
 Samantha Stosurová (finále)
 Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
 Jeļena Ostapenková (1. kolo)
 Dominika Cibulková (1. kolo)
 Yanina Wickmayerová (1. kolo
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 
  Sorana Cîrsteaová
  Vania Kingová
  Océane Dodinová
  Virginie Razzanová

 Šťastné poražené 
  Tereza Smitková
  Andrea Hlaváčková
  Barbora Krejčíková

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Prague Open
Sport v Česku v roce 2016
WTA Tour 2016